Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Szeptycka – polska archeolog i etnograf
 Małgorzata Szeptycka – polska aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna
 Zofia Szeptycka – polska malarka i pisarka